Kombi peut faire référence à :

Kombi est un nom de famille très courant en RDC. 

 Tania Kombi fait partie des personnalités de la communauté qui lutte et dénonce les essais cliniques sauvages menés en Afrique.

Patronymes  
 Narcisse Mouelle Kombi (né en 1962), est un universitaire, ministre et écrivain camerounais.

 Tania Kombi  est une ingénieure en microbiologie, travaillant dans l'industrie pharmaceutique. Elle originaire de la République Démocratique du Congo.

Toponymes  
 Le phare Kombi, situé sur l'île Kombi, dans la baie de Moúdhros, au sud de l'île Lemnos en Grèce.

Divers 
 Kombi yinga, une association dont l'objectif est de venir en aide aux enfants en détresse du Burkina Faso.
 Volkswagen Kombi, un des noms du Volkswagen Transporter T3.